Станислав Комарек (род. 6 августа 1958, город Йиндржихув Градец, Чехословакия) — чешский биолог и антрополог, философ, писатель и поэт. Профессор по специальности «философия и история естественных наук». Автор более 20 научных и научно-популярных книг.

Сочинения

Переведенные и изданные в Украине 
 Европа на развилке
 Мужчина как эволюционная инновация?

Примечания 

Биологи Чехии
Писатели Чехии